Die Tennis Masters Series Hamburg 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Mai 2002 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das fünfte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Albert Portas, der dieses Jahr in der ersten Runde verlor. Neuer Turniersieger wurde der Schweizer Roger Federer. Er war als 13. der Setzliste ins Turnier gestartet und musste nur im Viertelfinale gegen Gustavo Kuerten einen Satz abgeben. Im Finale schlug er den Russen Marat Safin, der nach 2000 das zweite Mal im Finale unterlag. Für Federer war es der zweite Titel der Saison sowie der dritte Titel seiner Karriere. Erstmals war er auf Sand erfolgreich.
Im Doppel siegten Jonas Björkman und Todd Woodbridge im Vorjahr. Sie schafften es als Vierte der Setzliste abermals ins Finale, wo sie allerdings gegen Mahesh Bhupathi und Jan-Michael Gambill unterlagen, die das Turnier als Ungesetzte gewannen. Es war ihr einziger gemeinsamer Titel. Für Bhupathi war es  der 24. Titel sowie der zweite ohne seinen Stammpartner Leander Paes und für Gambill war es der 3. Titel der Karriere und der einzige bei einem Masters.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.328.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.578.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Hamburg